Štajner (vlastně český přepis německého příjmení Steiner) je příjmení, jež má více nositelů:

 Jiří Štajner – český fotbalista
 Ladislav Štajner – československý motocyklový závodník

Podobná příjmení 
 Steiner
 Jakob Stainer – rakouský houslař
 Bohuslav Stainer – československý komunistický politik